Osburn ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Osburn (1884–1966), US-amerikanischer Sportschütze
 Randy Osburn (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler
 Ruth Osburn (1912–1994), US-amerikanische Diskuswerferin.

Osburn steht für:

 Osburn (Idaho), Stadt im Shoshone County, Idaho, USA

Siehe auch:
 Osborn